Superfamilie (biologie)
Superfamilie (taalkunde), een taalfamilie die verschillende taalfamilies omvat.